Ма́лый проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Малый проспект — улица во Всеволожске.
 В Санкт-Петербурге:
 Малый проспект Васильевского острова.
 Малый проспект Петроградской стороны.